Tenisový turnaj ATP Copa Telmex 2009 se konal ve dnech 16.–22. února v argentinském hlavním městě Buenos Aires venku na antukových dvorcích. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP Buenos Aires
Sport v Argentině v roce 2009
ATP World Tour 2009